São Justo ou San Justo pode ser:

 Antropônimos
 São Tiago, o Justo - dito "irmão do senhor" e um dos principais líderes do cristianismo primitivo
 São Justo de Eleuterópolis - também conhecido como José Barsabás, um dos discípulos de Jesus e um santo
 São Justo de Rochester (séc. VII d.C.) - Arcebispo de Cantuária e um santo

 Topônimos
 San Justo - município da Espanha na província de Zamora
 San Justo (departamento de Córdova) - departamento da Argentina, localizado na província de Córdoba
 San Justo (Buenos Aires) - cidade da Argentina, localizada na província de Buenos Aires
 San Justo (Santa Fé) - município de 2ª categoria da Argentina na província de Santa Fé
 San Justo (Entre Ríos) - junta de governo da província de Entre Ríos, na Argentina
 San Justo (departamento de Santa Fé) - departamento da província de Santa Fé, na Argentina
 San Justo de la Vega - município da Espanha na província de León, comunidade autónoma de Castela e Leão

Ver também 
 

Desambiguações de santos